Vermelho Novo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vermelho Novo (ort), Minas Gerais, 
 Vermelho Novo (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar